Warcq, commune française des Ardennes ;
 Warcq, commune française de la Meuse.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France